No confundir con su tía Margarita Estuardo, delfina de Francia.

Margarita Estuardo (h. 1455/1456 – ¿h. 1480/1500?) fue la más joven de las hijas de Jacobo II de Escocia y María de Güeldres. Comprometida con el príncipe de Gales, de la facción lancasteriana, Margarita se convirtió en la amante de William Crichton, III lord Crichton (enemigo de su hermano, Jacobo III) y en la madre de su hija ilegítima, Margaret Crichton, condesa de Rothes, y (posiblemente) de sir James Crichton, antecesor de los vizcondes de Frendraught. Puede que Margarita y lord Crichton contrajeran matrimonio posteriormente, tras la muerte de la esposa de Crichton.

Familia 

Margarita nació entre 1453 y 1460, y fue la hija de Jacobo II de Escocia y María de Güeldres. Entre sus cinco hermanos se encontraba Jacobo III, que subió al trono escocés en 1460 tras la muerte accidental de su padre por un cañón que explotó.

La niñera de Margarita fue Marion Darrauch, a la que se le pagó 5 libras en 1462. En este mismo año, Margarita residía en el palacio de Falkland, se reunió a su hermano, el conde de Mar, y a su hermana María en el castillo de Stirling. En 1464, la enviaron al priorato cisterciense de Haddington para recibir su educación, donde Alison Maitland fue su institutriz hasta que se marchó en 1477. Durante estos años, asistió a la inauguración del Parlamento y a los esponsales de su sobrino, el príncipe Jacobo. Le confeccionaron su ropa, como trajes con ribetes de terciopelo y vestidos de satén rojo.

La madre de Margarita falleció en 1463, por lo que se quedó huérfana con menos de diez años.

Propuestas de matrimonio 
Durante la guerra de las Dos Rosas, Margarita estuvo comprometida un tiempo con Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, el único hijo de Enrique VI de Inglaterra y Margarita de Anjou. Sin embargo, su madre anuló los esponsales a causa de la presión política que ejercían Eduardo IV de Inglaterra y el duque Felipe III de Borgoña. Las ideas de conseguir una alianza matrimonial con Inglaterra no desaparecieron, y Jacobo III, el hermano de Margarita, tenía especial interés en que así fuera. Por ello, el rey escocés la propuso como esposa de Jorge Plantagenet, I duque de Clarence, y, después, trataron de casarla con Anthony Woodville, II conde Rivers y cuñado de Eduardo IV. No obstante, se llevó a cabo ninguna de estas alianzas.

Años posteriores 
Se dice que William Crichton, III lord Crichton de Auchingoul (nieto del lord canciller Crichton) «corrompió de forma deliberada a Margarita» (la hermana más joven de Jacobo III y su favorita), tras descubrir que a su esposa la había seducido el rey. Al margen de la veracidad de esta historia, Margarita sí que se convirtió en la amante de lord Crichton, lo que supuso su deshonra y su reputación de inmoralidad y corrupción. Entre 1478 y 1485, nació su hija ilegítima, que también se llamó Margarita, y se crio en la corte real. En 1496, se adquirió un vestido para «la hija de lady Margaret». Según ha quedado documentado, se casó con William Todrick, un mercader de Edimburgo, y, tras la muerte de éste en 1507, con George Halkerston, otro mercader de Edimburgo. Finalmente, contrajo matrimonio con George Leslie, IV conde de Rothes.

Puede que Margarita también tuviera un hijo, James Crichton, que se casó con Catherine Borthwick, la primogénita de William, lord Borthwick. Sin embargo, es posible que fuera el hijo de la esposa de lord Crichton.

Lord Crichton se unió al hermano de Margarita, Alejandro Estuardo, duque de Albany, en su revuelta contra el impopular Jacobo III. En nombre del duque, lord Crichton guarneció el castillo de Crichton, «muy antiguo y magnífico», por lo que el Parlamento de Escocia le confiscó sus tierras y títulos en 1484, cuando condenaron a Albany por traición. Le entregaron el castillo a sir John Ramsay, I lord Bothwell, hombre de confianza de Jacobo III.

Según el historiador George Buchanan (que se mostraba «siempre hostil» con los Estuardo), Margarita tuvo una relación incestuosa con su hermano, el rey. No obstante, Norman MacDougall, el biógrafo más reciente de Jacobo III, ha rechazado esta afirmación rotundamente porque parece que el rumor surgió a raíz de las tensiones políticas del reinado de Jacobo y de su descendiente, la reina María, en un intento de manchar la reputación tanto de Jacobo III como la dinastía Estuardo (para comparar, véanse los rumores de que Jacobo había envenenado a su esposa, Margarita de Dinamarca). Aunque son pocas las referencias contemporáneas sobre ella, los autores posteriores fueron poco compasivos en sus descripciones de la princesa, sobre todo los que  escribían sobre los pares en el . John Riddell dijo de ella que era «una persona, si bien joven y hermosa, de carácter depravado, que llegó a ser acusada de tener demasiada familiaridad con su propio hermano». Balfour-Paul era de la misma opinión que Riddell, y afirmó que Margarita era una «princesa de gran belleza, pero de una reputación más que relajada». 

Sir Walter Scott escribió lo siguiente:

Si el relato de Scott es exacto, es posible que Margarita, entonces lady Crichton, pasara el resto de su vida en la residencia que Crichton poseía «en el norte», en la baronía de Frendraught. Sin embargo, se sabe que, en 1489, Margarita se hizo residente del priorato de Elcho (cerca de Perth) y se quedó allí algunos años durante el reinado de su sobrino, Jacobo IV (entre 1488 y 1513), en cuyos libros de cuentas aparecen desembolsos frecuentes en concepto de «suministros para lady Margaret», en particular uno, el de «un vestido nuevo para la dama de Elquo».

Descendientes 

Es posible que Margaret Crichton, la hija de Margarita, tuviera cuatro hijas con su tercer marido, George Leslie, IV conde de Rothes y embajador en Dinamarca (con el que se casó dos veces), entre ellas Agnes Leslie, condesa de Morton; y dos hijos, William Rothes y Norman Leslie, maestro de Rothes, cuyos derechos de herencia fueron confiscados por la implicación de ambos en el asesinato del cardenal Beaton en 1546. Su padre, el IV conde de Rothes, fue juzgado por el mismo delito, aunque lo absolvieron. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la madre de estos hijos hubiera sido una esposa diferente. El hijo de su segundo matrimonio, Robert Leslie de Ardersier, recibió la propiedad de Findrassie, contrajo nupcias con Janet (hija del II lord Elphinstone) y fundó la línea de Findrassie, de la que las hijas del segundo y el tercer laird (ambos llamados Robert) se casaron con los baronets Gordon de Embo.

En 1575, Lady Margaret Leslie, la posible nieta de Margarita, se casó con Archibald Douglas, VIII conde de Angus, y se divorció de él en 1587, probablemente debido a la «infertilidad» de ella. (Archibald volvió a casarse dos semanas después.) Otra nieta, lady Helen Leslie, tuvo varios hijos con Mark Kerr, el abad de Newbattle, entre ellos Mark Kerr, I conde de Lothian.

Ancestros

Referencias

Fuentes 

 Burke, Bernard (1866), A Genealogical History of the Dormant, Abeyant, Forfeited, and Extinct Peerages of the British Empire: Harrison.
 Lang, Andrew (1903), A History of Scotland from the Roman Occupation, Volume 1: Dodd, Mead and Co.
 Paul, James Balfour (1906), The Scots Peerage: Founded on Wood's Edition of Sir Robert Douglas's Peerage of Scotland; Containing an Historical and Genealogical Account of the Nobility of that Kingdom: D. Douglas.
 Riddell, John (1833), Remarks upon Scotch peerage law...: T. Clark.
 Scott, Walter. «Crichton Castle». Miscellaneous Prose Works of Sir Walter Scott. Vol. 2. Edinburgh: R. Cadell, 1834. 87–88. Google Books. Web. 2 de mayo de 2010.
 Weir, Alison. Lancaster and York: War of the Roses, London (1995)

Enlaces externos 

Escoceses del siglo XV
Casa de Estuardo
Fallecidos en año desconocido
Nacidos en los años 1450